Седийо — фамилия:

 Седийо, Жан (1777—1832) — французский учёный.
 Седийо, Шарль-Эммануэль (1804—1883) — французский военный врач-хирург.